Файруз, Фейруз () — мужское и женское имя.

Персоналии
 Файруз ад-Дайлями (ум. 673) — персидский полководец, который был на службе у исламского пророка Мухаммеда и Праведных халифов Абу Бакра (прав. 632—634) и Усмана (прав. 644—656).
 Файруз (род. 1935) — популярная ливанская певица; часто зовут «матерью ливанской нации».
 Фейруз (1943—2016) — египетская актриса, певица и конферансье; в очень юном возрасте приобрела славу звезды «золотой эры» египетского кинематографа.

Прочее
  — населённый пункт в Йемене.
 Фейруз — маленький кратер, расположенный в области северо-западного побережья Озера Одиночества на обратной стороне Луны.